Frauenkirche oder Liebfrauenkirche ist eine Bezeichnung für eine Kirche, die unter dem Patrozinium der heiligen Maria steht. Unsere Liebe Frau war seit dem Mittelalter einer der Ehrentitel Mariens, der Mutter Jesu. Das Patrozinium Unserer Lieben Frau (auch „Unser Lieben Frauen“ mit alter Genitiv-Bildung) tragen viele Kirchen, Kapellen und Klosterkirchen.

Oft ist das Patrozinium Unserer Lieben Frau auch erweitert:
 Unsere Liebe Frau von den Engeln → Maria-von-den-Engeln-Kirche
 Unsere Liebe Frau von der (immerwährenden) Hilfe → Mariahilfkirche
 Unsere Liebe Frau der Schmerzen → Mater-Dolorosa-Kirche
 Unsere Liebe Frau von den sieben Schmerzen  → Sieben-Schmerzen-Kirche
 Unsere Liebe Frau vom Sieg → Maria-Victoria-Kirche
 Unsere Liebe Frau von der unbefleckten Empfängnis → Mariä-Empfängnis-Kirche
 Unsere Liebe Frau von Lourdes → Lourdeskirche
 Unsere Liebe Frau von Fatima → Fatimakirche
 Unsere Liebe Frau vom Berg Karmel → Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche

Für weitere Marienkirchen siehe Liste von Marienkirchen

Algerien 
 in Algier: Basilika Unserer Lieben Frau von Afrika (Notre-Dame d’Afrique)

Angola 
 in Luanda: Nossa Senhora do Cabo

Argentinien 
 Catedral Basílica del Santísimo Sacramento y Santuario de Nuestra Señora del Valle in San Fernando del Valle de Catamarca
 Basilika Unserer Lieben Frau von Itatí
 Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe (Santa Fe)
 Basilika Unserer Lieben Frau von Aránzazu (Victoria)

Belgien 
 in Aalst: Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkerk (Mariahilfkirche)
 in Aarschot: Liebfrauenkirche
 in Antwerpen: Liebfrauenkathedrale
 in Brügge: Liebfrauenkirche
 in Brüssel: Kapellenkirche
 in Brüssel, Stadtteil Laeken: Liebfrauenkirche
 in Chièvres, Ortsteil Tongre-Notre-Dame: Basilika Unserer Lieben Frau von Tongre
 in Damme: Onze-Lieve-Vrouwkerk
 in Deinze: Liebfrauenkirche (Deinze)
 in Dinant: Stiftskirche Notre-Dame
 in Huy: Stiftskirche Notre Dame
 in Kortrijk, Provinz Westflandern: Liebfrauenkirche
 in Lissewege: Liebfrauenkirche
 in Mecheln: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
 in Moorslede-Dadizele, Provinz Westflandern: Liebfrauenbasilika (Dadizele)
 in Oudenaarde, Provinz Ostflandern: Liebfrauenkirche
 in Poperinge, Provinz Westflandern: Liebfrauenkirche
 in Scherpenheuvel-Zichem, Provinz Flämisch-Brabant: Basilika Unserer Lieben Frau von Scherpenheuvel
 in Sint-Niklaas: Liebfrauenkirche (Sint-Niklaas)
 in Tienen: Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk
 in Tongeren, Provinz Limburg: Liebfrauenbasilika
 in Tournai, Provinz Hainaut: Unsere Liebe Frau zu Tournai
 in Verviers, Provinz Lüttich: Notre-Dame des Récollets
 in Vilvoorde, Provinz Flämisch-Brabant: Basilika Maria Trost

Bangladesch 
 in Chittagong: Kathedrale Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz

Brasilien 
 in Belem: Basilika Unserer Lieben Frau von Nazareth im Exil
 in Recife: Basilika Nossa Senhora da Penha

Dänemark 
 Vor Frue Kirke – Kirche in Aalborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Aarhus
 Vor Frue Kirke – Kirche in Haderslev
 Vor Frue Kirke – Kirche in Kalundborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Kopenhagen
 Vor Frue Kirke – Kirche in Nyborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Odense
 Vor frue kirke Maria – Dom in Ribe (Ripen)
 Vor Frue Kirke – Kirche in Roskilde
 Vor Frue Kirke – Kirche in Svendborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Ullerslev Kommune Fünen
 Vor Frue Kirke – Dom zu Viborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Vordingborg
 Vor Frue Kirke – Kirche in Vor Frue bei Roskilde

Deutschland

Baden-Württemberg 
 in Balingen, Zollernalbkreis: evangelische Stadtkirche (Balingen)
 ebenda: Friedhofkirche (Balingen)
 in Blaubeuren, Ortsteil Asch, Alb-Donau-Kreis: Pfarrkirche Zu unserer lieben Frau (Asch)
 in Bruchsal, Landkreis Karlsruhe: Stadtkirche Bruchsal Unsere Liebe Frau
 in Eppingen, Landkreis Heilbronn: Unsere Liebe Frau (Eppingen)
 in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen: Frauenkirche (Esslingen am Neckar)
 in Ettlingen, Landkreis Karlsruhe: Liebfrauenkirche Ettlingen-West
 in Freiburg im Breisgau: Münster unserer Lieben Frau
 in Freiburg-Günterstal: Liebfrauenkirche
 in Frickenhausen, Landkreis Esslingen: Evangelische Kirche Zu unserer Lieben Frau (Frickenhausen)
 in Gernsbach, Landkreis Rastatt: Katholische Liebfrauenkirche (Gernsbach)
 in Heilbronn: Liebfrauenkirche im Karmeliterkloster, siehe Karmeliterkloster Heilbronn
 in Karlsruhe: Liebfrauenkirche (Karlsruhe)
 in Konstanz, Landkreis Konstanz: Münster unserer Lieben Frau
 in Lahr/Schwarzwald: Stiftskirche Unserer Lieben Frau
 in Lippertsreute, Bodenseekreis: Unserer Lieben Frau (Lippertsreute)
 in Mannheim: Liebfrauenkirche
 in Markgröningen, Ortsteil Unterriexingen, Landkreis Ludwigsburg: Frauenkirche (Unterriexingen), ehemalige Wallfahrtskirche Unserer lieben Frau
 in Mengen, Landkreis Sigmaringen: Liebfrauenkirche (Mengen)
 in Neuenburg am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Katholische Liebfrauenkirche
 in Offenburg-Weingarten, Unsere Liebe Frau
 in Pforzheim, Stadtteil Dillweißenstein: Liebfrauenkirche (Dillweißenstein)
 in Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz: Münster unserer Lieben Frau
 in Ravensburg, Landkreis Ravensburg: Liebfrauenkirche (Ravensburg)
 in Rosenfeld, Zollernalbkreis: evangelische Stadtkirche
 in Sachsenheim, Landkreis Ludwigsburg: Liebfrauenkirche (Sachsenheim), bis 1556/57
 in Stuttgart: Liebfrauenkirche (Stuttgart)
 in Talheim, Landkreis Heilbronn: Mariä Himmelfahrt (Talheim), ursprünglich Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau
 in Todtmoos, Landkreis Waldshut: Unserer Lieben Frau (Todtmoos)
 in Ulm: ehemalige Pfarrkirche Unserer Lieben Frau, die Vorgängerkirche des Ulmer Münsters, etwa 1377 abgerissen – das Münster heißt auch heute Münster Unserer Lieben Frau in Ulm
 in Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis: Münster Unserer Lieben Frau
 in Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: katholische Stadtpfarrkirche Waibstadt
 in Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut: Liebfrauen (Waldshut)
 in Zwiefalten, Landkreis Reutlingen: Münster Unserer Lieben Frau (Zwiefalten) und Liebfrauenkapelle (Zwiefalten)

Bayern 
 Adlersberg, Gemeinde Pettendorf, Landkreis Regensburg: Kirche unserer Lieben Frau (Adlersberg)
 Aiglsbach, Gemarkung Gasseltshausen, Landkreis Kelheim: Unsere Liebe Frau (Gasseltshausen)
 Aichach, Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg: Mariä Himmelfahrt (Aichach)
 Altdorf, Landkreis Landshut: Mariä Heimsuchung (Altdorf), umgangssprachlich als Frauenkirche bezeichnet
 Amberg: Frauenkirche
 Ansbach, Stadtteil Meinhardswinden: Unsere Liebe Frau (Marienkirche)
 Aschaffenburg: Pfarrkirche Zu Unserer Lieben Frau (Aschaffenburg)
 Bad Tölz, Gemeindeteil Abrain, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Unserer Lieben Frau (Abrain)
 Bamberg: Unsere Liebe Frau (Obere Pfarre)
 Bayreuth: Schlosskirche Unsere Liebe Frau
 Beilngries, Landkreis Eichstätt: Frauenkirche (Beilngries)
 Buch am Wald, Gemeindeteil Hagenau, Landkreis Ansbach: Zu unserer lieben Frau (Hagenau)
 Burghausen, Landkreis Altötting: Zu Unserer Lieben Frau (Burghausen)
 Buxheim, Landkreis Unterallgäu: St. Maria (Buxheim)
 Bobingen, Landkreis Augsburg: Wallfahrtskirche zu Unserer Lieben Frau (Bobingen)
 Coburg: Unserer Lieben Frau (Coburg-Seidmannsdorf)
 Donauwörth, Landkreis Donau-Ries: Liebfrauenmünster (Donauwörth)
 Dießen, Landkreis Landsberg: Liebfrauenmünster (Dießen)
 Eichstätt, Landkreis Eichstätt: Notre Dame
 Eppishausen, Landkreis Unterallgäu: Unserer Lieben Frau (Weiler)
 Feuchtwangen, Landkreis Ansbach: Kloster Unserer Lieben Frau zu Feuchtwangen
 Fürth: Unsere Liebe Frau (Fürth)
 Gauting, Landkreis Starnberg: Unsere Liebe Frau (Gauting)
 Günzburg, Landkreis Günzburg: Frauenkirche (Günzburg)
 Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach: Unserer Lieben Frau (Mausberg)
 Heideck, Landkreis Roth: Unsere Liebe Frau (Heideck)
 Heilsbronn, Landkreis Ansbach: Unsere Liebe Frau (Heilsbronn)
 Herrieden, Landkreis Ansbach: Unserer Lieben Frau (Herrieden)
 Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu: Kirche Unserer lieben Frau im Ostrachtal und St. Jodokus
 Ingolstadt: Münster Zur Schönen Unserer Lieben Frau (Ingolstadt)
 Kitzingen, Gemeindeteil Etwashausen: ehemalige Liebfrauenkirche
 Kulmbach: Katholische Stadtpfarrkirche Unsere Liebe Frau
 Langfurth, Gemeindeteil Dorfkemmathen, Landkreis Ansbach: Zur Lieben Frau (Dorfkemmathen)
 Lauben: Unser Lieben Frauen (Lauben)
 Mangersreuth, Stadt Kulmbach: Unsere liebe Frau (Mangersreuth)
 Memmingen: Unser Frauen (Memmingen)
 Merkendorf, Landkreis Ansbach: Unserer Lieben Frau (Merkendorf)
 Mindelheim: Liebfrauenkapelle (Mindelheim)
 München: Frauenkirche (München)
 Nemmersdorf, Landkreis Bayreuth: Pfarrkirche Nemmersdorf
 Neudrossenfeld, Gemeindeteil Langenstadt: Unsere Liebe Frau (Langenstadt)
 Nürnberg: Frauenkirche (Nürnberg), Pfarrkirche Unsere Liebe Frau (Katzwang)
 Ortenburg, Landkreis Passau: ehemalige Wallfahrtskapelle zu unsrer lieben Frauen, heute Marktkirche (Ortenburg)
 Petzenhausen: Unsere Liebe Frau (Petzenhausen)
 Pfeffenhausen, Gemeindeteil Oberlauterbach: Zu Unserer Lieben Frau (Oberlauterbach)
 Rammingen: Unserer Lieben Frau (Oberrammingen)
 Regensburg: Stift Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle (Regensburg)
 Roding: Wallfahrtskirche Heilbrünnl
 Roth: Zu unserer lieben Frau (Roth)
 Rott am Inn, Gemeindeteil Feldkirchen: Unsere Liebe Frau (Feldkirchen)
 Straubing, Gemeindeteil Frauenbrünnl: Wallfahrtskirche Frauenbrünnl
 Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim: Frauenkirche (Wasserburg am Inn)
 Wolframs-Eschenbach, Landkreis Ansbach: Liebfrauenmünster (Wolframs-Eschenbach)
 Woringen, Landkreis Unterallgäu: Unser Frauen (Woringen)
 Würzburg: Unsere Liebe Frau (Würzburg)

Berlin 
 Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg: St. Marien Liebfrauen (Berlin-Kreuzberg)

Brandenburg 
 in Havelsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark: St. Marien „Unser lieben Frauen“ (Pritzerbe)
 in Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming: Liebfrauenkirche (Jüterbog)

Bremen 
 Liebfrauenkirche (Bremen)

Hessen 
 in Büdingen, Wetteraukreis: Liebfrauenkirche (Büdingen)
 in Darmstadt: Liebfrauenkirche (Darmstadt)
 in Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg: Liebfrauenkirche (Frankenberg an der Eder)
 in Frankfurt am Main: Liebfrauenkirche und Frauenfriedenskirche
 in Friedberg (Hessen), Wetteraukreis: Unserer Lieben Frauen
 in Grebenstein, Landkreis Kassel: Liebfrauenkirche (Grebenstein)
 in Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg: Liebfrauenkirche (Hadamar)
 in Idstein, Ortsteil Oberauroff, Rheingau-Taunus-Kreis: Liebfrauenkirche (Oberauroff)
 in Langen (Hessen), Landkreis Offenbach: Liebfrauenkirche (Langen)
 in Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf: Liebfrauenkirche (Marburg)
 in Schotten, Vogelsbergkreis: Liebfrauenkirche (Schotten)
 in Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis: Dom unserer Lieben Frau
 Unserer lieben Frau (Willershausen)
 in Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis: Liebfrauenkirche (Witzenhausen)

Niedersachsen 
 in Bad Harzburg: Liebfrauenkirche (Bad Harzburg)
 in Braunschweig: Liebfrauenmünster St. Aegidien
 in Brome: Liebfrauenkirche (Brome)
 in Duderstadt, Landkreis Göttingen: Liebfrauenkirche Duderstadt
 in Fischerhude, Landkreis Verden: Liebfrauenkirche (Fischerhude)
 in Geestland, Stadtteil Elmlohe: Liebfrauenkirche (Elmlohe)
 in Hannover: Kapelle Unserer lieben Frauen (Hannover)
 in Hildesheim: Liebfrauenkirche (Hildesheim)
 in Horneburg: Unserer Lieben Frauen (Horneburg)
 in Kalefeld, Landkreis Northeim: Liebfrauenkirche Kalefeld
 in Langenhagen, Region Hannover: Liebfrauenkirche (Langenhagen)
 in Neustadt am Rübenberge, Region Hannover: Liebfrauenkirche (Neustadt am Rübenberge)
 in Osnabrück, Stadtteil Eversburg: Liebfrauenkirche Eversburg
 in Peine, Stadtteil Woltorf: Liebfrauenkirche (Woltorf)
 in Rehfeld-Loccum, Stadtteil Münchehagen: Liebfrauen (Münchehagen)
 in Sehlde, Landkreis Hildesheim: Liebfrauenkirche (Sehlde)

Nordrhein-Westfalen 
 in Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein: Liebfrauenkirche, katholische Pfarrkirche St. Marien
 in Bad Berleburg-Weidenhausen: Evangelische Liebfrauenkirche (St. Marien)
 in Bad Salzuflen, Kreis Lippe: Liebfrauen (Bad Salzuflen)
 in Beckum, Kreis Warendorf: Liebfrauenkirche (Beckum)
 in Bielefeld:
 Stadtbezirk Jöllenbeck: Liebfrauenkirche (Jöllenbeck)
 Stadtbezirk Mitte: Liebfrauenkirche (Bielefeld-Mitte)
 in Bocholt, Kreis Borken: Liebfrauenkirche (Bocholt)
 in Bochum:
 Stadtteil Altenbochum: Liebfrauenkirche (Altenbochum)
 Stadtteil Linden: Liebfrauenkirche (Bochum-Linden)
 in Bottrop: Liebfrauenkirche (Bottrop)
 in Dortmund: Liebfrauenkirche (Dortmund)
 in Duisburg:
 Stadtteil Bruckhausen: Liebfrauenkirche Duisburg-Bruckhausen
 Stadtteil Stadtmitte: Liebfrauenkirche (Duisburg-Mitte)
 Stadtteil Hochheide: Liebfrauenkirche (Duisburg-Hochheide)
 in Düsseldorf, Stadtteil Flingern: Liebfrauenkirche
 in Emmerich am Rhein, Kreis Kleve: Liebfrauenkirche (Emmerich am Rhein)
 in Gelsenkirchen:
 Stadtteil Beckhausen: Liebfrauenkirche (Gelsenkirchen-Beckhausen) (2023 profaniert)
 Stadtteil Neustadt: Gelsenkirchen-Neustadt, Liebfrauenkirche
 in Goch, Kreis Kleve: Liebfrauenkirche (Goch)
 in Gütersloh, Kreis Gütersloh: Liebfrauenkirche (Gütersloh)
 in Hamm: Liebfrauenkirche (Hamm)
 in Holzwickede: Liebfrauenkirche (Holzwickede)
 in Köln, Stadtbezirk Mülheim: Liebfrauenkirche (Köln)
 Liebfrauenkirche (Krefeld)
 in Münster: Liebfrauenkirche Überwasser
 in Recklinghausen: Liebfrauenkirche (Recklinghausen)

Rheinland-Pfalz 
 in Andernach, Landkreis Mayen-Koblenz: Maria Himmelfahrt (Andernach)
 in Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm: Liebfrauenkirche (Bitburg)
 in Glees, Landkreis Mayen-Koblenz: Laacher Münster der Abtei Maria Laach
 in Karden, Landkreis Mayen-Koblenz: ehemalige Liebfrauenkirche (Karden)
 in Koblenz: Liebfrauenkirche (Koblenz)
 in Mainz: ehemalige St. Maria ad Gradus (Mainz)
 in Neuwied, Stadtteil Heddesdorf: Liebfrauenkirche (Heddesdorf)
 in Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis: Liebfrauenkirche (Oberwesel)
 in Schönecken, Eifelkreis Bitburg-Prüm: Doppelkirche „Unsere Lieben Frauen“ und „St. Leodegar“
 in Streithausen, Westerwaldkreis: Klosterkirche Unserer Lieben Frau in der Abtei Marienstatt
 in Thür, Landkreis Mayen-Koblenz: Fraukirch bei Thür
 in Trier: Liebfrauenkirche (Trier)
 in Westerburg, Westerwaldkreis: Liebfrauenkirche (Westerburg)
 in Worms: Liebfrauenkirche (Worms)

Saarland 
 in Püttlingen, Regionalverband Saarbrücken: Liebfrauenkirche (Püttlingen)
 in Saarbrücken: Pfarrkirche Liebfrauen-Maria Königin

Sachsen 
 in Bautzen, Landkreis Bautzen: Liebfrauenkirche (Bautzen)
 in Chemnitz, Stadtteil Ebersdorf: Kirche des Stifts Unserer lieben Frauen
 in Dahlen: Unser Lieben Frauen (Dahlen)
 in Dresden: Frauenkirche (Dresden)
 in Fraureuth: Liebfrauenkapelle (Fraureuth)
 in Görlitz, Landkreis Görlitz: Frauenkirche (Görlitz)
 in Grimma, Landkreis Leipzig: Frauenkirche (Grimma)
 in Leipzig: Liebfrauenkirche (Leipzig)
 in Meißen, Landkreis Meißen: Frauenkirche (Meißen)
 in Mittweida, Landkreis Mittelsachsen: Unser Lieben Frauen (Mittweida)
 in Penig, Landkreis Mittelsachsen: Stadtkirche Unser Lieben Frauen auf dem Berge
 in Zittau, Landkreis Görlitz: Frauenkirche (Zittau)

Sachsen-Anhalt 
 in Burg (bei Magdeburg), Landkreis Jerichower Land: Unser Lieben Frauen (Burg bei Magdeburg) (Oberkirche)
 in Halberstadt, Landkreis Harz: Liebfrauenkirche (Halberstadt)
 in Halle (Saale): Marktkirche Unser Lieben Frauen
 in Magdeburg: Kirche Unser Lieben Frauen, profaniert zur Konzerthalle Georg Philipp Telemann
 in Möckern, Ortsteil Loburg, Landkreis Jerichower Land: Kirche Unser Lieben Frauen (Loburg)
 in Mücheln, Saalekreis: Templerkapelle Unser Lieben Frauen
 in Wernigerode, Landkreis Harz: Liebfrauenkirche (Wernigerode)

Schleswig-Holstein 
 die Flensburger Marienkirche heißt auf Dänisch „Vor Frue Kirke“
 in Kiel, Stadtteil Gaarden-Süd/Kronsburg: Liebfrauen (Kiel)
 in Klanxbüll: Kirche Klanxbüll

Thüringen 
 in Arnstadt, Ilm-Kreis: Liebfrauenkirche (Arnstadt)
 in Auma, Landkreis Greiz: Liebfrauenkirche
 in Eisenach: Dom St. Marien
 in Erfurt, OT Linderbach: Unserer lieben Frauen
 in Heldburg, Landkreis Hildburghausen: Stadtkirche Unserer Lieben Frauen (Heldburg)
 in Gefell, Saale-Orla-Kreis: Unserer lieben Frau (Gefell)
 in Langewiesen, Ilm-Kreis: Liebfrauenkirche (Langewiesen)
 in Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 Stadtkirche Unserer lieben Frauen (Meiningen)
 Katholische Kirche Unsere Liebe Frau
 in Neuhaus am Rennweg, OT Steinheid, Landkreis Sonneberg: Liebfrauenkirche (Steinheid)
 in Rastenberg, Landkreis Sömmerda: Liebfrauenkirche (Rastenberg)
 in Remda-Teichel, OT Eschdorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Unser lieben Frauen (Eschdorf)
 in Sömmerda, OT Stödten, Landkreis Sömmerda: Unser lieben Frauen (Stödten)

Elfenbeinküste 
 Basilika Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro

Frankreich 

alphabetisch sortiert nach dem Ort:
 Notre-Dame d’Aillas im Département Gironde
 Notre-Dame d’Ambronay im Département Ain
 Kathedrale Notre-Dame d’Amiens im Département Somme
 Notre-Dame des Andelys in Les Andelys im Département Eure
 Notre-Dame d’Antigny in Antigny im Département Vienne
 Notre-Dame d’Arcachon im Département Gironde
 Notre-Dame d’Aubune im Département Vaucluse
 Notre-Dame d’Auffay im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame d’Auteuil in Paris, Stadtteil Auteuil
 Notre-Dame d’Auxonne im Département Côte d’Or
 Notre-Dame d’Avioth im Département Meuse
 Notre-Dame de La Bastide-des-Jourdans im Département Vaucluse
 Kathedrale Notre-Dame de Bayeux im Département Calvados
 Kathedrale Notre-Dame de Bayonne (eigentlich Sainte-Marie de Bayonne) im Département Pyrénées-Atlantiques
 Simultankirche Notre-Dame de Beaumont-lès-Valence im Département Drôme
 Notre-Dame de Beaune im Département Côte d’Or
 Notre-Dame de Bellecombe in Lyon
 Notre-Dame de Bernay im Département Eure
 Basilika Notre-Dame de Bonsecours im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame de Brebières in Albert, Département Somme
 Kathedrale Notre-Dame de Grâce in Cambrai, Département Nord
 Notre-Dame de Caudebec-en-Caux im Département Seine-Maritime
 Basilika Notre-Dame de Ceignac im Département Aveyron
 Notre-Dame de Château-Landon im Département Seine-et-Marne
 Notre-Dame de Châtel-Montagne im Département Allier
 Notre-Dame de Châtillon-sur-Broué im Département Marne
 Kathedrale Notre-Dame de Chartres im Département Eure-et-Loir
 Notre-Dame de Coimères im Département Gironde
 Notre-Dame de Confort-Meilars im Département Finistère
 Kathedrale Notre-Dame de Coutances im Département Manche
 Notre-Dame de Corme-Écluse im Département Charente-Maritime
 Notre-Dame de Cran im Département Morbihan
 Kathedrale von Créteil
 Notre-Dame de Cunault in Cunault, Ortsteil von Chênehutte-Trèves-Cunault, im Département Maine-et-Loire
 Notre-Dame de Dambach-la-Ville, Département Haut-Rhin, Elsass
 Cathédrale Notre-Dame de Dax, Département Landes, Nouvelle-Aquitaine
 Notre-Dame de Dijon im Département Côte d’Or
 Notre-Dame de Dole im Département Jura
 Notre-Dame de Dusenbach, Ribeauvillé, Département Haut-Rhin, Elsass
 Notre-Dame d’Échillais im Département Charente-Maritime
 Notre-Dame d’Écouis im Département Eure
 Notre Dame d’Épiais-Rhus im Département Val-d’Oise
 Notre-Dame de l’Épine im Département Marne
 Notre-Dame d’Étretat im Département Seine-Maritime
 Kathedrale Notre-Dame d’Évreux im Départements Eure
 Notre Dame du Torrent in Favet, Ortsteil von Saint-Germain-les-Bains, Département Haute-Savoie
 Notre-Dame de Kerbader in Fouesnant, im Département Finistère
 Notre-Dame de Fourvière in Lyon, Ortsteil Fourvière, im Département Rhône
 Notre-Dame de Gattigues, im Département Gard
 Notre-Dame de Gray, im Département Haute-Saône
 Kathedrale Notre-Dame de Grenoble im Département Isère
 Notre-Dame de Guebwiller im Département Haut-Rhin, Elsass
 Notre-Dame d’Isômes im Département Haute-Marne
 Notre-Dame de Kernascléden im Département Morbihan
 Notre-Dame de Montligeon in La Chapelle-Montligeon im  Département Orne
 Notre-Dame de La Charité in La Charité-sur-Loire im Département Nièvre
 Notre-Dame-de-Cougnes in La Rochelle im Département Charente-Maritime
 Notre-Dame de Languivoa, Département Finistère, Bretagne
 Notre-Dame-de-Kernitron (Lanmeur)
 Kathedrale Notre-Dame de Laon im Département Aisne
 Notre-Dame du Bourg-Dun im Département Seine-Maritime
 Kathedrale Notre-Dame du Havre im Département Seine-Maritime
 L’Épine (Marne) im Département Marne
 Notre-Dame de Liesse im Département Aisne
 Kathedrale Notre-Dame de la Treille de Lille im Département Nord
 Notre-Dame de Louviers im Département Eure
 Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie im Département Yvelines
 Kathedrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende im Département Lozère
 Notre-Dame de Moret-sur-Loing im Département Seine-et-Marne
 Notre-Dame de Morienval im Département Oise
 Kathedrale Notre-Dame de Noyon im Département Oise
 Kappelturm mit Liebfrauenkapelle in Obernai im Département Bas-Rhin
 Notre-Dame d’Orcival im Département Puy-de-Dôme in der Auvergne
 Notre-Dame de Paimpont im Département Ille-et-Vilaine in der Bretagne
 Kathedrale Notre-Dame de Paris
 Notre-Dame-des-Champs de Paris
 Notre-Dame de Penhors im Département Finistère
 Notre-Dame de Piégros-la-Clastre im Département Drôme
 Notre-Dame de Poissy im Département Yvelines
 Notre-Dame de Puget im Département Vaucluse
 Notre-Dame de Quimper im Département Finistère
 Kathedrale Notre-Dame de Reims im Département Marne
 Notre-Dame-du-Rhône, im Département Ardèche
 Notre-Dame (Rosières) im Département Ardèche
 Kathedrale Notre-Dame de Rouen im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame de Royan im Département Charente-Maritime
 Notre-Dame de Sabart, Kapelle im Département Bouches-du-Rhône
 Notre-Dame de Saint-Bertrand-de-Comminges im Département Haute-Garonne
 Notre-Dame de Saint-Calais im Département Sarthe
 Notre-Dame de Saint-Lô im Département Manche
 Notre-Dame de Saint-Omer im Département Pas-de-Calais
 Notre-Dame de Saint-Thégonnec im Département Finistère
 Notre-Dame de Semur-en-Auxois im Département Côte-d’Or
 Notre-Dame de Sénanque bei Gordes im Département Vaucluse
 Basilika Notre-Dame de Sion im Département Meurthe-et-Moselle
 Notre-Dame de Strasbourg (Straßburger Münster) im Département Bas-Rhin
 Unsere Liebe Frau von Thierenbach im Département Haut-Rhin
 Notre-Dame-des-Trois-Épis, Kapelle im Département Haut-Rhin
 Notre-Dame de Tronoën, Kapelle im Département Finistère
 Kathedrale Notre-Dame de Tulle im Département Corrèze
 Notre-Dame du Val-Romigier im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Valfrancesque im Département Lozère
 Notre-Dame de Venasque im Département Vaucluse
 Notre-Dame (Vernon) im Département Eure
 Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue im Département Aveyron
 Notre-Dame de Vitré im Département Ille-et-Vilaine
 Notre-Dame de Vitry-le-François im Département Marne

mit Namenszusatz:
 Notre-Dame-des-Accoules in Marseille im Département Bouches-du-Rhône
 Notre-Dame des Alpes im Département Haute Savoie
 Notre-Dame-d’Alydon in Oppède im Département Vaucluse
 Notre-Dame-des-Anges de L’Isle-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse
 Notre-Dame-des-Anges du Massif des Maures im Département Var
 Notre-Dame-des-Anges de Rustrel im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-l’Annonciation-et-Saint-Victor-Martyr in Aubignan im Département Vaucluse
 Notre-Dame-des-Ardilliers de Miquelon im Überseegebiet Saint-Pierre und Miquelon
 Notre-Dame de l’Assomption (Palinges) im Département Saône-et-Loire
 Notre-Dame-de-Beaulieu in Cucuron im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Beauvoir de Beaumont-de-Pertuis im Département Vaucluse
 Basilika Notre-Dame la Blanche im Département Haute-Saône
 Notre-Dame-du-Bon-Port (Gavarnie) im Département Hautes-Pyrénées
 Notre-Dame-de-Bon-Voyage de Cannes im Département Alpes-Maritimes
 Notre-Dame-du-Bourg de Digne im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Notre-Dame-des-Carmes (Pont-l’Abbé) im Département Finistère
 Notre-Dame-de-la-Cavalerie-de-Limaye in La Bastide-des-Jourdans im Département Vaucluse

 Notre-Dame-de-Grâce in Gignac im Département Hérault
 Notre-Dame-de-la-Clarté (Perros-Guirec) im Département Côtes-d’Armor
 Notre-Dame-de-la-Couture in Bernay im Département Eure
 Notre-Dame-de-la-Couture in Le Mans im Département Sarthe
 Notre-Dame-du-Croaziou im Département Finistère
 Notre-Dame-de-la-Délivrance des Trois-Îlets in Les Trois-Îlets im Überseedépartement Martinique
 Basilika Notre-Dame-de-la-Délivrande in Douvres-la-Délivrande im Département Calvados
 Notre-Dame-des-Dombes in Le Plantay im Département Ain
 Notre-Dame-des-Enfants in Châteauneuf-sur-Cher, Département Cher
 Basilika Notre-Dame-d’Esperance in Mézières im Département Ardennes
 Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres in Soulac-sur-Mer im Département Gironde
 Notre-Dame-des-Flots (Treffiagat) im Département Finistère
 Notre-Dame-du-Fort in Étampes im Département Essonne
 Notre-Dame de Galilée in Saint-Dié-des-Vosges im Département Vosges
 Notre-Dame de la Garde in Marseille im Département Bouches-du-Rhône
 Notre-Dame-de-la-Garde in Étretat im Département Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Beauvoir de Grambois im Département Vaucluse
 Notre-Dame-la-Grande de Poitiers im Département Vienne
 Notre-Dame-du-Groseau in Malaucène im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp im Département Haute-Saône
 Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception de Boulogne-sur-Mer im Département Pas-de-Calais
 Notre-Dame-de-Joie (Merlevenez) im Département Morbihan
 Notre-Dame-de-la-Joie (Penmarch) im Département Finistère
 Notre-Dame-de-Kerdro in Locmariaquer im Département Morbihan
 Notre-Dame-du-Lac du Thor im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Mont in Marseille, Département Bouches-du-Rhône
 Notre-Dame-du-Mont-Cornadore de Saint-Nectaire im Département Puy-de-Dôme
 Notre-Dame-de-Nazareth de Monteux im Département Vaucluse
 Kathedrale Notre-Dame-de-Nazareth d’Orange im Département Vaucluse
 Kathedrale Notre-Dame-de-Nazareth de Vaison im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Nazareth de Valréas im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-la-Paix d’Allouville, Baumkapelle im Département Seine-Maritime, siehe Chêne d’Allouville
 Notre-Dame-de-Pareloup in Mazan im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Pitié in Lyon
 Notre-Dame-de-Pitié de Saignon im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Pitié (Tréguennec) im Département Finistère
 Notre-Dame-du-Pont de Bollène im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand) im Département Puy-de-Dôme
 Notre-Dame-du-Port de Nice im Département Alpes-Maritimes
 Notre-Dame-du-Pré de Donzy im Département Nièvre
 Notre-Dame-de-la-Purification de Lauris im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Réal d’Embrun im Département Hautes-Alpes
 Notre-Dame-de-Romégas in La Tour-d’Aigues im Département Vaucluse
 Notre-Dame-de-Roscudon in Pont-Croix im Département Finistère
 Kathedrale Notre-Dame-et-Saint-Vaat in Arras
 Notre-Dame-et-St-Christophe de Saint-Christol d’Albion im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Saint-Cordon in Valenciennes im Département Nord
 Notre-Dame-Saint-Louis-de-la-Guillotière in Lyon
 Notre-Dame-Saint-Mathurin in La Mailleraye-sur-Seine im Département Seine-Maritime
 Kathedrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes im Département Hautes-Pyrénées
 Notre-Dame-de-la-Tour de Sault im Département Vaucluse
 Notre-Dame-du-Travail de Paris
 Notre-Dame-de-Tréminou im Département Finistère
 Notre-Dame-en-Vaux in Châlons-en-Champagne im Département Marne
 Notre-Dame des Vernettes in Peisey-Nancroix im Département Savoie
 Notre-Dame-de-Vie de Venasque im Département Vaucluse
 Notre-Dame-des-Vignes de Visan im Département Vaucluse

Gibraltar 
 Heiligtum Unserer Lieben Frau von Europa

Griechenland 
 Unsere Liebe Frau von Tinos auf Tinos, Kykladen

Großbritannien 
Schottland
 Church of our Lady, Star of the Sea in Castlebay, Schottland

Haiti 
 Cathédrale Notre-Dame de L'Assomption in Port-au-Prince

Honduras 
 Basilika der Heiligen Jungfrau Maria von Suyapa in Tegucigalpa

Indien 
 Our Lady of Angels (Puducherry)
 Wallfahrtsbasilika Unserer Lieben Frau von der Gesundheit, Velankanni

Irak 
 syrisch-orthodoxe Kirche Unserer Lieben Frau vom Licht in Ankawa
 chaldäisch-katholische Kathedrale unserer lieben Frau (Basra)

Iran 
 Kirche Nane Maryam, Urmia

Irland 
 Basilika Unserer Lieben Frau, Königin von Irland, Knock

Italien 
 Santuario di Nostra Signora della Guardia, Ceranesi, Ligurien
 Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto, Chiavari, Ligurien
 Nostra Signora di Montallegro, Rapallo
 Nostra Signora del Sacro Cuore, Rom

Südtirol 
 Kapelle „Bad Egart“
 Frauenkirche am Kreuzgang in Brixen
 Marienpfarrkirche Bozen
 Wallfahrtskirche Unser Frau in Schnals
 Liebfrauenkirche (Säben)

Kanada

Manitoba 
 Our Lady of the Sacred Heart Cathedral, The Pas (Mariä Hl. Herz)

New Brunswick 
 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Cathedral of Our Lady of the Assumption, Moncton (Mariä Himmelfahrt)
New Foundland and Labrador
 Basilica of Our Lady of Perpetual Help, Corner Brook and Labrador (Maria Hilf)
Nova Scotia
 Église Notre Dame de l’Assomption, Former-Cathedral of Our Lady of the Assumption, Antigonish (Mariä Himmelfahrt)

Ontario 
 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, Cathedral of Our Lady of the Assumption, Hearst (Mariä Himmelfahrt)
 Kathedralbasilika Notre Dame, Ottawa

Quebec 
 Église Notre-Dame-de-la-Paix, Beauharnois (Maria des Friedens)
 Église Notre-Dame-de-Fatima, Boisbriand (Maria von Fatima)
 Église Notre-Dame-de-la-Visitation, Champlain (Mariä Heimsuchung)
 Église Notre-Dame-de-Léry, Léry (Maria von Léry)
 Église Notre-Dame-de-Lévis, Lévis (Maria von Lévis)
 Cathédrale Notre-Dame-de-Fourvière, Mont-Laurier (Maria von Fourvière)
 Basilique Notre-Dame de Montréal, Montréal
 Église de Notre-Dame-de-la-Défense, Montreal-Petite Italie (Maria, Verteidigerin der Christen)
 Église Notre-Dame-de-Grâce, Montréal (Mariä Gnaden)
 Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Otterburn Park (Maria vom Guten Rat)
 Église Notre-Dame-de-Lorette, Pincourt (Maria von Loreto)
 Basilique-cathédrale de Notre-Dame de Québec, Our Lady of Quebec, Québec (Maria von Québec – M. Immaculata/Maria des Friedens)
 Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, Québec (Maria von Jacques-Cartier)
 Église Notre-Dame-des-Victoires, Québec (Maria Siegerin)
 Église Notre-Dame-de-Grâce, Québec (Mariä Gnaden)
 Église Notre-Dame-des-Champs, Repentigny (Maria vom Felde)
 Église Notre-Dame, Saint-Jérôme
 Église Notre-Dame-de-la-Bellerive, Salaberry-de-Valleyfield
 Église Notre-Dame-de-la-Protection, Terrasse-Vaudreuil (Mariä Schutz)
 Basilika Notre-Dame-du-Cap, Trois-Revières

Saskatchewan 
 Our Lady of Assumption Co-Cathedral, Gravelbourg, (Mariä Himmelfahrt)

Kosovo 
 Kathedrale Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Prizren)

Kroatien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Trsat in Rijeka

Luxemburg 
 Kathedrale unserer lieben Frau (Notre-Dame) in Luxemburg

Malta 
 Parish Church of Our Lady of Mount Carmel (Fgura)
 Kirche Unserer Frau von Damaskus in Valletta

Mexiko 
 Kathedrale von Colima
 Stiftsbasilika Unserer Lieben Frau von Guanajuato
 Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe (Pachuca)
 Kathedrale von San Juan de los Lagos
 Basilika Unserer Lieben Frau von Guadalupe (San Luis Potosí)

Niederlande 
Alle Kirchen sind römisch-katholisch, falls es nicht anders angegeben ist.

Drenthe 
 Assen Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)

Flevoland 
 Ens (Gemeinde Noordoostpolder) Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)

Friesland 
 Dronrijp Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)

Groningen 
 Einsiedelei Unserer lieben Frau vom verschlossenen Garten, Wallfahrtskirche Warfhuizen

Gelderland 
 Apeldoorn Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Borculo Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Doorwerth Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Unsere Liebe Frau von Lourdes)
 Nijmegen
 Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Unsere Liebe Frau von Lourdes)

Limburg 
 Blitterswijck Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)
 Brunssum Onze Lieve Vrouw van Fatima (Unsere Liebe Frau von Fatima)
 Eijsden Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Einighausen Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Geleen Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe – Mariahilfkirche)
 Hoensbroek Onze Lieve Vrouw, Maagde der Armen (Unsere Liebe Frau, Jungfrau der Armen)
 Kerkrade
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Unsere Liebe Frau von Lourdes)
 Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Maastricht
 Basiliek Onzer Lieve Vrouw ten Hemel Opneming, Bedervaartsoord der Sterre der Zee (Basilika Unsere Liebe Frau Himmelfahrt, Wallfahrtsort der Meeresstern)
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Unsere Liebe Frau von Lourdes)
 Roermond
 Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk (Münsterkirche Unser Lieben Frau)
 Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming – Kapel in 't Zand (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Sint Odiliënberg Onze Lieve Vrouwekapel
 Sittard Basilika Unserer Lieben Frau vom Heiligen Herzen
 Venlo Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Unser-Lieben-Frau-Unbefleckten-Empfängnis-Kirche – Mariä-Empfängnis-Kirche)

Noord-Brabant 
 Aarle-Rixtel Onzer Lieve Vrouw Presentatie (Unserer Lieben Frauen Tempelgang)
 Baarle-Nassau Onze Lieve Vrouw van Bijstand (Unsere Liebe Frau der Hilfe)
 Bavel Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Breda
 Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk (Große- oder Liebfrauenkirche, protestantisch)
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Budel Onzer Lieve Vrouwe Visitatie (Unserer Lieben Frauen Heimsuchung)
 De Heen Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Dussen Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)
 Goirle Onzer Lieve Vrouw Boodschap (Unserer Lieben Frauen Botschaft)
 Helmond
 Onze Lieve Vrouw, Middelares aller Genaden (Unsere Liebe Frau, Vermittlerin aller Gnaden)
 Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Roosendaal
 Onze Lieve Vrouw van Fatima (Unsere Liebe Frau von Fatima)
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand (Unsere Liebe Frau vom immerwährenden Hilfe)
 Onze Lieve Vrouw Moeder Gods (Unsere Liebe Frau Mutter Gottes)

Noord-Holland 
 Alkmaar Mariakerk – De Blije Mare (Liebfrauenkirche)
 Amsterdam
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Onze Lieve Vrouwekerk (Liebfrauenkirche – Immerwährende Hilfe)
 Onze Lieve Vrouwekapel des Onze Lieve Vrouwegasthuizes (Kapelle Liebfrauen-Krankenhaus)
 Onze Lieve Vrouw, Koningin van den Vrede – Vredeskerk (Unsere Liebe Frau, Königin des Friedenskirche)
 die bekannte Nieuwe Kerk ist als Marienkirche geweiht worden
 Anna-Paulowna Onzer Lieve Vrouw Praesentatie (Unserer Lieben Frauen Tempelgang)
 Bakkum Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Beverwijk
 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad (Unsere Liebe Frau vom Guten Rat)
 Regina caeli – Onze Lieve Vrouw, Koningin des Hemels (Unsere Liebe Frau, Königin des Himmels)
 Bussum Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Haarlem Onze Lieve Vrouw, Moeder des Verlossers (Mutter des Erlösers)
 Heemstede Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Heiloo Onze Lieve Vrouw ter Nood (Wallfahrtskirche Maria in der Not)
 Hilversum Onze Lieve Vrouwekerk (Liebfrauenkirche)

Overijssel 
 Bentelo Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Deventer Onze Lieve Vrouw, Koningin (Unsere Liebe Frau, Königin)
 Enschede Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Kampen Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk (Liebfrauenkirche)
 Putten (Gelderland) Onzer Lieve Vrouw Zuivering. (Unsere Liebe Frau Reinigung)
 Zwolle
 Basiliek Onzer Lieve Vrouw ten Hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)

Utrecht 
 Amersfoort Onze Lieve Vrouwe-Toren (seit 1787 ohne Kirchengebäude)
 Baarn Onze Lieve Vrouw, Koningin (Unsere Liebe Frau, Königin)
 Bilthoven Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 De Meern Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 IJsselstein Basiliek van Sint Nicolaas en Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in Nood (Unsere Liebe Frau von Eiteren, Hilfe in Not)

Zeeland 
 Aardenburg Onzer Lieve Vrouw ten hemelopneming (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Graauw Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Haamstede Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee (Unsere Liebe Frau Meeresstern)
 Oost-Souburg Onze Lieve Vrouw van de Toren (Patrozinium bis zur Reformation)
 Vlissingen Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkranskerk (Frauenkirche des heiligen Rozenkranzes)
 Vrouwenpolder Onze Lieve Vrouw (Patrozinium bis zur Reformation)
 Waarde Onze Lieve Vrouw (Patrozinium bis zur Reformation)

Zuid-Holland 
 Alblasserdam Onze Lieve Vrouw van Fatima (Unsere Liebe Frau von Fatima)
 Berkel en Roderijs Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)
 Bleijswijk Onzer Lieve Vrouwe Visitatie (Unserer Lieben Frauen Heimsuchung)
 Bodegraven Onzer Lieve Vrouw Geboorte (Unserer Lieben Frauen Geburt)
 Delft Onze Lieve Vrouw van Jesse (Unsere Liebe Frau von Jesse)
 Den Haag
 Onze Lieve Vrouw van Fatima (Unsere Liebe Frau von Fatima)
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad (Unsere Liebe Frau vom Guten Rat)
 Onbevlekt Hart der H.Maria (Unbeflecktes Herz Mariae)
 Onze Lieve Vrouw des Allerheiligsten Sacraments (Unsere Liebe Frau vom Allerheiligsten Sakrament)
 Dordrecht Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk (Liebfrauen Evangelische Stadtkirche)
 Geervliet Onze-Lieve-Vrouwekerk
 Gouda Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Leiden
 Onzer Lieve Vrouw Hemelvaart (Unserer Lieben Frauen Himmelfahrt)
 Onze Lieve Vrouw, Middelares (Unsere Liebe Frau, Vermittlerin)
 Rotterdam
 Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand (Unsere Liebe Frau der immerwährenden Hilfe)
 Onze Lieve Vrouw des Rozenkranzes (Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz)
 Onze Lieve Vrouw van Lourdes (Unsere Liebe Frau von Lourdes)
 Schiedam Basiliek Onze Lieve Vrouw des Allerheiligsten Rozenkranzes en Sinte Lidwina (Basilika Unserer Lieben Frau vom Allerheiligsten Rosenkranz und Sankt Lidwina)

Norwegen 
 Vår Frue kirke (Porsgrunn)
 Vår Frue kirke (Tromsø)
 Vår Frue kirke (Trondheim)
 Vår Frue kirke (Ålesund)

Österreich 

Burgenland
 Basilika Frauenkirchen

Kärnten
 Pfarrkirche Hochfeistritz
 Liebfrauenkirche (Vorderberg)
 Pfarrkirche Zedlitzdorf

Niederösterreich
 Frauenkirche Maria die Glorreiche (Baden)
 Basilika Unserer Lieben Frau Stift Geras
 Pfarrkirche Kleinschweinbarth
 Prandtauerkirche
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Ellend
 Dom von Wiener Neustadt

Oberösterreich
 Liebfrauenkirche (Freistadt)

Land Salzburg
 Liebfrauenkirche Bischofshofen
 Pfarrkirche Hallein-Rehhof
 Falkensteinkirche, Wallfahrtskirche in St. Gilgen am Wolfgangsee (Unsere Liebe Frau und Hl. Wolfgang)

Steiermark
 Abtei Unserer Lieben Frau Seckau
 Basilika von Mariazell
 Frauenkirche Bad Radkersburg
 Pfarrkirche Eichkögl

Tirol
 Pfarrkirche Brixlegg
 Pfarrkirche Ehrwald
 Pfarrkirche Hinterhornbach
 Pfarrkirche Hochfilzen
 Pfarrkirche Hollbruck
 Pfarrkirche Jungholz
 Pfarrkirche Lähn
 Pfarrkirche Mittewald an der Drau
 Pfarrkirche Münster (Tirol)
 Pfarrkirche Nesselwängle
 Liebfrauenkirche (Kitzbühel)
 Wallfahrtskapelle Sinnesbrunn

Vorarlberg
 Basilika Rankweil

Wien
 Mariahilfer Kirche
 Pfarrkirche Maria Hietzing
 Kirche Maria vom Siege (Wien)

Osttimor 
 Nain Feto Rosário (Lalaia) (Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz)

Philippinen 
 Liebfrauenbasilika (Agoo)
 Basilika Unserer Lieben Frau von Piat

Polen 
 Liebfrauenkirche (Danzig)
 Liebfrauenkirche (Liegnitz)
 Basilika Unserer Lieben Frau von Rokitno

Puerto Rico 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Montserrat, Hormigueros

Russland 
 Hodegetria-Kathedrale in Ulan-Ude, Burjatien

Schweden 
 Vårfrukyrkan – Kirche in Skänninge
 Vårfrukyrkan – Kirche in Enköping

Schweiz 
 Pfarrkirche Unserer Lieben Frau, Berneck im Kanton St. Gallen
 Notre-Dame des Marches, Broc im Kanton Freiburg
 eine ehemalige Liebfrauenkirche ist die reformierte Stadtkirche Burgdorf
 Chapelle Notre-Dame du Raimeux in Crémines
 Liebfrauenbasilika Freiburg, Notre-Dame, Fribourg, (Weihnachtskrippe ganzjährig ausgestellt)
 Notre-Dame de Genève in Genf
 Kathedrale Notre-Dame de Lausanne
 Notre-Dame de la Prévôté in Moutier (Münster)
 Kathedrale Unserer Lieben Frau (Sitten)
 Liebfrauenkirche in Zürich

Spanien 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Arantzazu
 Basilika Unserer Lieben Frau von Begoña, Bilbao
 Basilika Unserer Lieben Frau von Lledó, Castellon
 Basilika Unserer Lieben Frau von Uribarri, Durango
 Nuestra Señora de los Ángeles (Fuensaúco)
 Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora del Pino, Gran Canaria, Kanaren
 Nuestra Señora del Azogue (Puebla de Sanabria)
 Nuestra Señora de la Peña de Francia (El Cabaco) in El Cabaco, Salamanca
 Basilika Nuestra Señora de la Peña, Graus
 Basílica de la Encina, Ponferrada
 Nuestra Señora de la Peña de Francia (Puerto de la Cruz), Teneriffa
 Nuestra Señora del Azogue (Soria)
 Basilika Nuestra Señora del Prado, Talavera de la Reina
 Nuestra Señora de Treviño
 Nuestra Señora de la Cabeza nördlich von Andújar, Andalusien

Syrien 
 Kirche Unserer Frau von Damaskus
 Kathedrale Unserer Lieben Frau (al-Hasaka)
 Frauenkirche (Latakia)
 Unsere Liebe Frau von Tortosa
 Frauenkirche (Yabrud)

Uruguay 
 Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, Estación Atlántida

Venezuela 
 Basilika Unserer Lieben Frau von Coromoto

Vietnam 
 Kathedrale Notre-Dame von Saigon in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehem. Saigon)
 Basilika Unserer Lieben Frau von La Vang

Siehe auch 
 Maria-Trost-Kirche
 Davos Frauenkirch, Ortsteil in der Landschaft Davos
 Unser Frauen
 Fraukirch
 Rosenkranzkirche

Weblinks

Einzelnachweise 

!Liste
Mari!, Frau